Gose peut désigner :
 Gose, une bière allemande de type ale.
 Gose, une ville de la préfecture de Nara sur l'île de Honshū au Japon.